Mojiganga es una banda Colombiana de ska-punk y Ska-core de Medellín formada en 1995.

Fundada por Miguel Cardona (batería), Mauricio Agudelo (teclado / saxofón), Guillermo García (guitarra / voz) y Juan Zuluaga (bajo) mientras cursaban el bachillerato en el colegio Fray Rafael De La Serna.

Mojiganga a menudo es acreditada como una de las bandas más representativas de la escena underground de Colombia de los años 90 y 2000. La banda se ha mantenido independiente y ha producido seis discos de estudio, un disco en vivo y varios singles para compilaciones internacionales.

La banda ha pasado por varias alineaciones durante su carrera, pero aún conserva cinco de sus miembros fundadores, siguen tocando, graban y producen videos (2019).

Integrantes 

 Miguel Cardona: Batería (Fundador, 1995 - Presente)
 Mauricio Agudelo: Saxofón tenor y voz (Fundador, 1995 - Presente)
 Daniel Puerta: Trompeta y voz (Fundador, 1995 - Presente)
 Natalia Villa: Saxofón alto (Fundadora, 1995 - Presente)
 Guillermo García: Guitarra y Voz (Fundador, 1995-2001/ 2017 - presente)
 Jorge Conde: Bajo (2011 - Presente)
 Alejandro Jaramillo: Guitarra y Voz (2013 - Presente)

Exintegrantes:

 Federico Lozano: Guitarra y Voz (1997-1999)
 Juan Zuluaga: Bajo (Fundador, 1995-2011)
 Rogelio Acosta: Guitarra y Voz (2002-2013)
 Aníbal Zapata: Guitarra (2002-2011)

Historia 
Durante el bachillerato Miguel, Guillo y Mauro eran parte de la banda del colegio Fray Rafael De La Serna en Medellín. En ese entonces, la banda llamada: "Ensamble Cofrades" era la encargada de tocar en ceremonias religiosas y otros eventos organizados por el Colegio. La banda no tenía canciones originales, su repertorio consistía en covers de rock en español, canciones religiosas y música yeyé.

Inconformes con el estilo y las exigencias de la orden franciscana, Miguel (batería) y su primo Guillo (guitarra) comenzaron a buscar miembros para formar una banda de ska-punk, primero reclutaron a Mauricio (teclado) y a Juan, que en ese momento estaba aprendiendo tocar el bajo.

La banda compuso varias canciones con esta formación antes de ingresar Natalia (saxofón alto) y Daniel (trompeta). El nombre Mojiganga fue adoptado oficialmente en 1995.

Ese mismo año grabaron su primer álbum, "De Las No Alpacas" (1996). El álbum fue grabado en un multitrack de 4 pistas en la casa de Guillo. La calidad de la producción y composición del álbum fue tan pobre que la banda decidió nunca lanzarlo y en su lugar, concentrarse en una producción más profesional para el próximo año.

A fines de 1996 contactaron a Jorge Ceballos, de Estudios El Pez en Medellín, y grabaron "Estúpidas Guerras" (1997). El álbum consta de doce canciones y fue lanzado en formato casete bajo su sello PUKA! Producciones.

Las canciones del álbum contenían un estilo muy distintivo de lo que era la música punk de Medellín en ese momento más la adición de una sección de vientos rápidas y voces ásperas.

El álbum fue bien recibido por el público y la crítica y posicionó a la banda como uno de las más importantes de la escena underground de la época.

Las letras tocaban temas sociales, desamores, antirracismo, desigualdad, amistad y diversión.

Se vendieron alrededor de 2000 copias oficiales del casete que luego se publicaría junto al siguiente álbum "Señalados" (1999) en un formato de CD bajo el nombre de "Todo Tiempo Pasado Fue Peor" (2004).

"Señalados" (1999) fue su tercer álbum y el primero lanzado en formato CD, tuvo una gran aceptación entre el público, vendió más de cinco mil copias y encontró distribución en otros países como Argentina y México. El álbum también fue nominado para los Shock Awards (revista) en la categoría "Mejor portada del álbum", Diseño que realizó ZapePelele.

El álbum tuvo dos éxitos radiales: "A Mis Amigos" y "Relajación". Las dos canciones se clasificaron en las listas de los 10 mejores en las estaciones locales durante varias semanas. "Señalados" también ganó en los Hard Rock Awards en la categoría "Mejor banda punk / ska / hardcore".

Su cuarto álbum "No Estamos Solos" (2002) fue grabado por Ryan Greene, en Motor Studios en San Francisco, California.

La producción de este álbum, junto con su primera gira internacional, marcó la partida de Guillo, quien se fue a vivir permanentemente a los Estados Unidos. Eventualmente regresaría a tocar con la banda en 2017.

Rogelio Acosta tomó el papel de Guillo en la guitarra y la voz y Aníbal Zapata también fue agregado a la alineación como segundo guitarrista. Con esta formación, la banda tocó en las ciudades más importantes de Colombia y otros países como Ecuador, Perú y Panamá. Participaron en varios festivales de música importantes como "Rock al Parque 2003 y 2010" en Bogotá, "Festival Ímpetu 2004" en Ecuador y Altavoz Medellín 2009.

En 2004 fueron nominados una vez más a los premios Shock, esta vez en la categoría "Mejor banda de Ska".

"Todo tiempo pasado fue peor" (2004) fue lanzado en 2004 y consistió en una edición en CD de sus dos primeros álbumes recién masterizados; "Estúpidas Guerras" (1997) y "Señalados" (1999)

"Mojiganga" (2007) fue lanzado en 2007 como un álbum doble con un disco que contiene en su mayoría canciones de ska-punk-reggae y un segundo disco con elementos de hardcore y metal. Este álbum lanzó 18 canciones nuevas y contuvo varios éxitos como La Paloma, Otra Noche Más, Bravucón del Norte y Sangre.

En 2010, bajo la supervisión de Fermín Muguruza, produjeron "Ardiendo Otra Vez" (2010).

El álbum consta de 7 canciones de la banda Kortatu y fue realizado como un homenaje a la influyente banda Vasca de los años 80.

Juan Zuluaga, uno de los miembros fundadores dejó la banda en 2011 por razones académicas y Jorge Conde asumió el papel de bajista. Por esa época, Aníbal Zapata también se retiró y en el 2013, tras la partida de Rogelio, Alejandro Jaramillo se unió para tocar la guitarra y hacer voces.

"Atómico" (2013) fue lanzado en formato digital en 2013. Fue grabado en El Alto Estudio en Medellín. El álbum consta de 11 canciones con un sonido crudo, enfocado en un estilo mayormente punk y hardcore con vientos. Mauro y Daniel están a cargo de las voces a lo largo de este álbum.

El lanzamiento de este álbum marcó dos hitos importantes para la banda; la salida de Rogelio y el anuncio de que la banda dejaba de estar indefinidamente.

Rogelio, se marchó a los Estados Unidos, Mauricio se mudó a Bogotá, Daniel a Lyon, Natalia a Europa y esto más un ocupado itinerario de Miguel como piloto comercial obligó a la banda a hacer un anuncio de retiro de las tarimas en 2014.

La banda entró en una pausa de 3 años y en 2017 anunciaron que volverían a ensamblarse trayendo a su guitarrista y vocalista original Guillo. Se anunciaron varios shows para Colombia en 2017 y se lanzó un álbum en vivo a fines de ese año. "En Vivo 2017" (2017) se grabó en vivo durante su presentación en el Arena Rock Fest 2017 en Medellín, Colombia.

La banda se ha presentado en Colombia varias veces después de esto y ha publicado algunos videoclips en su canal de YouTube. La banda está actualmente activa (2019) y ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum completo para 2020.

Mojiganga ha compartido escenario con bandas internacionales como The Offspring, NOFX, Less Than Jake, Los Fabulosos Cadillacs, Molotov, A.N.I.M.A.L., 2 Minutos, La Mosca, Café Tacuba, Attaque 77 entre otros.

También han sido incluidos en varias compilaciones internacionales, siendo el más importante: Puro skañol ("Pure Skanish"), 1998 por Aztlán Record y Mutante Vol. 1 ("Mutant Vol. 1"), 2004 por Mutante Records.

Discography

Álbumes 

 De Las No Alpacas (1996, Nunca lanzado)
 Estúpidas Guerras (1997)
 Asamblea general de los estudiantes
 Desplazado
 Juan
 Pancracio (cover de Skarabajos)
 Común sinvergüenza
 Skal de cerveza
 Ser-vicio militar
 Todos los fanáticos
 Mi negrita
 Estápidas guerras
 Viejo bar
 Negros (Raza unida)
 Señalados (1999)
 
 Que nadie te pise
Mi nación / Como sea
 Contra la pared
 Los radicales
 A mis amigos
 Interés cuánto valás
 No se metan más
 Relajación
 Me da igual
 Señorita ardiente
 Del sagrado corazón
 Sin razón no hay vida

 No Estamos Solos (2001)
 
 De Corazón
Tu vanidad
 Vos sos todo lo que quiero
 El canal de la mentira
 Interés cuánto valés
 Abuso de autoridad
 Uno más
 Miro hacia atrás
 Hasta que muera
 Contra la pared
 Mi propia fe
 Autogestión

 Todo Tiempo Pasado Fue Peor (2004)

 Mojiganga (2007)
 Nada es igual
 La paloma
 Frío
 Otra noche más
 Rutinas aburridas
 He pasado demasiado tiempo en Babilonia
 Radicales II
 Best friends
 Iluso soñador
 El pasado feliz
 No aguanto más
 Mojiganga
 Vuelve el miedo
 Bravucón del norte
 Sangre
 Seiscientos sesenta y seis
 Fieles adictos
 Secuestrados

 Ardiendo Otra Vez (2010)
 La Cultura
 La familia Iskariote
 Mierda de ciudad
 La línea del frente
 El último ska de Manolo Rastaman
 A la calle
 Zu Atrapatu Arte
 Atómico (2013)
 Afán de fama
 Atrapado
 La vida es corta
 Sin garantías
 La buena educación
 1000 cervezas
 Días perfectos
 Maldito país
 Soñando con volver
 Libertad
 La +

 En Vivo 2017 (2017)
 
 Tu Vanidad
La familia Izkariote
 Asamblea general de los estudiantes
 Autogestión
 Abuso de autoridad / Negros
 Pancracio
 Libertad
 De corazón
 Sangre
 A mis amigos
 Relajación

Compilations 

 Puro Skañol Vol. 3 ("Pure Skañol Vol. 3"), 1998
 Truchorama, 2003
 Mutante Vol. 1, 2004
 La música es Una ("The Music is One"), 2004

Enlaces externos 

 Official band website
 Youtube Channel

Grupos de rock de Colombia
Grupos de ska de Colombia
Punk de Colombia
Rock de Colombia
Rock latinoamericano